Odeon Cinemas Group är Europas största ägare av biografanläggningar med biografkedjor i 14 europeiska länder. Kedjorna driver tillsammans över 290 biografer och har 100 miljoner besökare varje år.

Biografkedjor 

 Cinesa (Spanien)
 Filmstaden (Sverige)
 Finnkino (Finland)
 Forum Cinemas (Estland, Lettland, Litauen)
 Odeon (Storbritannien, Irland, Norge)
 UCI (Tyskland, Italien, Portugal)

Historik 
Odeon Cinemas Group bildades i juni 2016 efter att Odeon Cinemas och United Cinemas International, UCI, blev uppköpta av AMC Theatres. Företaget fungerar som AMC Theatres europeiska dotterbolag. Den 28 maj 2017 förvärvade bolaget Nordic Cinema Group.

Struktur

Källor

Biografkedjor
Företag bildade 2016